Hülsenfrüchte steht für:

 den Plural einer botanischen Fruchtform, siehe Hülsenfrucht
 Pflanzen und Gemüse, siehe Hülsengemüse
Hülsenfrüchtler